Rubicon, észak-olaszországi folyó, mely  Julius Caesar Alea iacta est mondása kapcsán vált híressé
Rubicon, a folyóról elnevezett magyar történelmi folyóirat